D’Orléans ist ein französischer Familienname oder Namensbestandteil.

Namensträger 
 Adélaïde d’Orléans (1777–1847), französische Prinzessin aus dem Haus Orléans-Bourbon
 Amélie d’Orléans (1865–1951), Königin von Portugal
 Anne Marie d’Orléans (1669–1728), Herzogin von Savoyen, Königin von Sizilien und Sardinien
 Anne Marie Louise d’Orléans, duchesse de Montpensier (La Grande Mademoiselle; 1627–1693), Herzogin von Montpensier

 Charles d’Orléans de Rothelin (1691–1744), französischer Theologe und Gelehrter
 Charles Paris d’Orléans-Longueville († 1672), französischer Adliger, Gouverneur der Normandie
 Charles de Valois, duc d’Orléans (1394–1465), Herzog von Orléans und Lyriker
 Charlotte Aglaé d’Orléans (1700–1761), Prinzessin von Frankreich und durch ihre Ehe Herzogin von Modena
 Clementine d’Orléans (1817–1907), Prinzessin von Frankreich
 Élisabeth Charlotte d’Orléans (1676–1744), durch Heirat Herzogin von Lothringen und Fürstin von Commercy
 Emmanuel d’Orléans, duc de Vendôme (1872–1931), Franzose aus dem Haus Orléans

 Gaston de Bourbon, duc d’Orléans (1608–1660), französischer Prinz, Herzog von Orléans
 Hélène d’Orléans (1871–1951), Prinzessin von Frankreich, Herzogin von Aosta

 Isabelle d’Orléans, duchesse de Guise (1878–1961), französische Monarchistin
 Isabelle d’Orléans-Bragance (1911–2003), französische Autorin, Ehefrau des Chefs des Hauses Orléans
 Isabelle Françoise Helene Marie d’Orléans (1900–1983), französische Angehörige des Hauses Bourbon

 Léonor d’Orléans-Longueville (1540–1573), französischer Adliger

 Marguerite Louise d’Orléans (1645–1721), durch Heirat Großherzogin der Toskana
 Maria de las Mercedes d’Orléans-Montpensier (1860–1878), spanisch-französische Prinzessin, Königin von Spanien
 Marie d’Orléans (1865–1909), französische Prinzessin, Prinzessin von Dänemark
 Marie Christine d’Orléans (1813–1839), französische Prinzessin und Herzogin von Württemberg
 Marie Louise d’Orléans (1662–1689), französische Adelige, spanische Königin
 Marie Louise Élisabeth d’Orléans (1695–1719), französische Prinzessin und Herzogin von Berry
 Pedro Gastão d’Orléans-Bragança, (1913–2007) Adliger des Hauses Orléans-Bragança

 Robert d’Orléans, duc de Chartres (1840–1910), Herzog von Chartres

Siehe auch 
 Herzog von Orléans
 Orléans
 Orleans

Familienname
Französischer Personenname